Bordtennis vid Samväldesspelen 2006 hölls i Melbourne Sports and Aquatic Centre (MSAC).

Medaljjliga

Singel

Herrar

Damer

Damer (handikapp)

Dubbel

Herrar

Damer

Mixed

Lag

Herrar 

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Finalspelet

Damer 

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Finalspelet

Samväldesspelen 2006